Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2004 in Calvià. An der Olympiade nahmen 129 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Während die B-Mannschaft gemäß ihrer Ergebnisse platziert wurde, spielte das dritte Team außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Ukraine

2. Russland

3. Armenien

4. USA

5. Israel

6. Indien

7. Kuba

8. Niederlande

9. Bulgarien

10. Spanien

11. Griechenland

12. Polen

13. Schweiz

14. Usbekistan

15. Serbien und Montenegro

16. Deutschland

17. Slowenien

18. Weißrussland

19. Philippinen

20. Rumänien

21. Georgien

22. Aserbaidschan

23. Frankreich

24. China

25. Bosnien und Herzegowina

26. Kasachstan

27. Litauen

28. Dänemark

29. Tschechien

30. England

31. Ungarn

32. Estland

33. Lettland

34. Argentinien

35. Australien

36. Moldawien

37. Slowakei

38. Kanada 

Der zweite Ersatzspieler Brian Hartman kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

39. Norwegen

40. Chile

41. Bangladesch 

Der an Brett 4 gemeldete Stammspieler Niaz Murshed kam nicht zum Einsatz.

42. Mazedonien

43. Irland

44. Spanien B

45. Schweden

46. Kroatien

47. Island

48. Indonesien

49. Finnland

50. Türkei

51. Vietnam

52. Schottland

53. Iran

54. Mexiko

55. Südafrika

56. Kolumbien

57. IPCA

58. Belgien

59. Brasilien

60. Italien

61. Tadschikistan 

Die beiden Ersatzspieler Muhammadarahim Muminov und Nurullo Abdulloev kamen nicht zum Einsatz.

62. Österreich

63. Dominikanische Republik

64. Ecuador

65. Bolivien

66. Peru 

Die Peruaner trafen verspätet ein und nahmen das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 13 Runden.

67. Singapur

68. Andorra

69. Pakistan

70. Malaysia

71. Mongolei

72. Portugal

73. Kirgisistan

74. Albanien

75. Färöer

76. Marokko 

Die Marokkaner trafen verspätet ein und nahmen das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 13 Runden.

77. Venezuela

78. Paraguay

79. Costa Rica

80. Tunesien

Spanien C

81. Luxemburg

82. Irak

83. Uruguay

84. Neuseeland

85. Nicaragua 

Der zweite Ersatzspieler Jean Pierre Chamorro kam erneut nicht zum Einsatz.

86. Guatemala

87. Japan

88. Wales

89. Libanon

90. Sri Lanka

91. Thailand

92. Honduras

93. Puerto Rico

94. Botswana

95. Kenia 

Der zweite Ersatzspieler Kenneth Omolo kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

96. IBCA

97. Barbados

98. Libyen

99. Angola

100. Hongkong

101. Palästina 

Der auf der ersten Ersatzspielerposition gemeldete Khaled Mohamad Knio wurde nicht eingesetzt.

102. Jamaika

103. Uganda

104. Monaco

105. Nepal 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 12 Wettkämpfen.

106. Panama

107. Namibia

108. Zypern 

Der zweite Ersatzspieler Marios Schinis kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

109. Liechtenstein 

Der zweite Ersatzspieler Kurt Studer wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

110. Mauritius 

Der zweite Ersatzspieler Khomaren Bhowany kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

111. San Marino 

Die Mannschaft erhielt in der vorletzten Runde ein Freilos mit je 2 Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

112. Malta 

Die Mannschaft erhielt in der 12. Runde ein Freilos mit je 2 Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

113. Macau 

Die Mannschaft erhielt in der 9. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

114. Afghanistan 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 12 Wettkämpfen. In den Runden 3 bis 5 waren nur zwei afghanische Spieler anwesend, so dass jeweils zwei Bretter kampflos abgegeben wurden. Diese kampflosen Verlustpartien sind in den Einzelbilanzen keinem Spieler zugeordnet.

115. Trinidad und Tobago

116. Suriname

117. Britische Jungferninseln 

Der Ersatzspieler Henry Pickering und die Ersatzspielerin Debra Hodge kamen nicht zum Einsatz.

118. Niederländische Antillen 

Die Mannschaft erhielt in der 11. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

119. Nigeria 

Nigeria nahm das Turnier erst mit der dritten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 12 Wettkämpfen. Die Mannschaft bestand nur aus drei Spielern und gab die Partie am 4. Brett jeweils kampflos ab. Namentlich war dabei jeweils der Spieler Chikwere Onyekwere aufgestellt. Die beiden gemeldeten Ersatzspieler Bomo Kigigha und Theophilus Caiafas waren offenbar ebenfalls nicht vor Ort.

120. Jersey 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Der als Stammspieler an Brett 4 gemeldete Mohammed Khan kam im Verlauf der Schacholympiade nicht zum Einsatz.

121. Fidschi 

Die Mannschaft erhielt in der 6. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

122. Guernsey 

Die Mannschaft erhielt in der 7. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

123. Aruba 

Die Mannschaft erhielt in der 10. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

124. Bermuda 

Die Mannschaft erhielt in der 8. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht. Der Spieler Miller verweigerte die Doping-Kontrolle. Die von ihm erzielten 3,5 Punkte wurden aus dem Mannschaftsergebnis gestrichen.

125. Ruanda	 

Die Mannschaft erhielt in der 5. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

126. Papua-Neuguinea 

Der Spieler Press verweigerte die Doping-Kontrolle. Die von ihm erzielten 7,5 Punkte wurden aus dem Mannschaftsergebnis gestrichen. Der an Brett 4 gemeldete Stammspieler Allan Luga wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt. Da auch Jones zur ersten Runde noch fehlte, ergibt sich eine kampflose Verlustpartie, die indes keinem Spieler individuell zugerechnet wird.

127. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der 4. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

128. Seychellen 

Die Mannschaft erhielt in der 3. Runde ein Freilos mit je zwei Mannschafts- und Brettpunkten. Eine Zuordnung zu den Einzelspielern erfolgte nicht.

Quellen 
 Schacholympiade 2004 bei olimpbase.org
 Schacholympiade 2004 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2004
Schach 2004
Schach (Spanien)
Sport (Calvià)